Маунт Стерлинг има више значења:
 Маунт Стерлинг (Ајова)
 Маунт Стерлинг (Илиноис)
 Маунт Стерлинг (Висконсин)
 Маунт Стерлинг (Кентаки)
 Маунт Стерлинг (Охајо)